Ла Унион има више значења:

 Ла Унион, Ла Паз (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Унион (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Унион (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Унион (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Унион (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Унион (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Унион, Дос Аројос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Унион (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Унион (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион (Реформа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион, Фраксион ла Естреља (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унион (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Унион (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Унион (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Унион (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Унион (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Унион (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Унион (Сан Франсиско де Борха), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Унион (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Унион, Ла Пера (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Унион (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Унион (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Унион (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Унион, Аројо де ла Унион (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Унион (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Унион (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Унион (Акатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Унион (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Унион (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Унион (Чапантонго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Унион (Лолотла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Унион (Николас Флорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Унион (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Унион (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Унион (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Унион (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Унион (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Унион (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Унион, Унион де Гвадалупе (Нумаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Унион (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Унион (Куернавака), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Унион (Сан Педро Лагуниљас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Унион (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Унион, Ранчо Нуево (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Унион (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Унион (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Унион (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Унион (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Унион (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Унион (Чалкатонго де Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Унион (Магдалена Халтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Унион (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Унион (Сан Агустин Чајуко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Унион (Сан Антонио Синикава), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Унион (Сан Фелипе Техалапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Унион (Сан Хасинто Тлакотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Унион (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Унион (Сан Хуан Лачао), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Унион (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Унион (Сан Педро Мартир Јукуксако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Унион (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Унион (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Унион (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Унион (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Унион (Санта Марија Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Унион (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Унион (Сантијаго Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Унион (Сантијаго Накалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Унион (Сантијаго Тлазојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Унион (Тепелмеме Виља де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Унион (Магдалена Јодоконо де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Унион (Ајотоско де Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Унион (Чичикила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Унион (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Унион (Наузонтла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Унион (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Унион (Текоматлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Унион (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Унион (Сочитлан Тодос Сантос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Унион (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Унион (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Унион (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Унион (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Унион, Куадро Онсе (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Унион (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Унион (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Унион, Клаво де ла Викторија (Халапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Унион (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Унион (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Унион (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Унион (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Унион (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Унион (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Унион (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Унион (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Унион (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Унион (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Унион, Ла Чилоса (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Унион (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Унион (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Унион (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Унион (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Унион (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Унион (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Унион (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Унион, Километро 31 (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Унион (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Унион (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Унион (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Унион (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Унион (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Унион, Ел Побладо (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Унион (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Унион (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Унион (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Унион (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Унион (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Унион (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Унион (Теночтитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Унион (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Унион (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Унион (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Унион (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Унион (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Унион (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику